Le patronyme Pflieger est porté par plusieurs personnalités :
Jean-Adam Pflieger l'aîné (1744-1801), député sous la Révolution française ;
Jean-Adam Pflieger le jeune (1775-1846), député sous la Monarchie de Juillet, fils du précédent ;
Charles Pflieger (1817-?), député sous la Deuxième République, fils du précédent.
 Kurt Pflieger (1890–1958), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.